A20, A 20 oder A-20 steht für:
 A20-Gate, eine elektronische Schaltung in PCs
 Douglas A-20, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Focke-Wulf A 20, deutsches Flugzeug
 Junkers A 20, deutsches Leichtflugzeug
 A-20 Panzer, ein Prototyp des sowjetischen T-34 Panzers
 einen Überlandbus des Herstellers MAN, siehe MAN Lion’s City
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Duala-Sprachen

Autobahnen und Fernstraßen:
 A20 (Kasachstan)
 Autoestrada A20 in Portugal
 Autoroute A20 in Frankreich
 Autostrada A20 in Italien
 Autobahn A20 (Schweiz) in der Schweiz, aufgrund des Besitzerwechsels am 1. Januar 2020, ehemaliger Namen bis 1. Januar 2020, J20
 Bundesautobahn 20 in Deutschland
 Rijksweg 20 in den Niederlanden
 Wiener Gürtelautobahn in Österreich (nicht gebaut)

A20